Kimeli ist der Familienname folgender Personen:

 Benard Kimeli (* 1995), kenianischer Langstreckenläufer
 Isaac Kimeli (* 1994), belgischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft 
 Joseph Kimeli Langat, kenianischer Marathonläufer
 Kipkemboi Kimeli (1966–2010), kenianischer Langstreckenläufer
 Lucas Kimeli Rotich (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Moses Kimeli Arusei (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Nicholas Kimeli (* 1998), kenianischer Langstreckenläufer

 Philemon Kimeli Limo (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Sylvester Kimeli Teimet (* 1984), kenianischer Marathonläufer